Lomax bezeichnet:
 Lomax (Computerspiel)
 ein Bausatzauto auf Basis des Citroën 2CV, siehe Lomax Motor Company
 das Videospiel The Adventures of Lomax, das in deutschsprachigen Ländern nur unter Namen Lomax erschien
 Name eines Veranstaltungsortes, z. B. in Liverpool oder Catania
 Flint & Lomax Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lomax Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lomax (Alabama)
 Lomax (Illinois)
 Lomax (Indiana)
 Lomax (North Carolina)
 Lomax (Texas)
 Lomax (West Virginia)

Familiennamen:
 Alan Lomax (1915–2002), US-amerikanischer Folklore- und Musikforscher
 Jackie Lomax (John Richard Lomax; 1944–2013), englischer Gitarrist und Sänger
 John Lomax (1867–1948), US-amerikanischer Folklore- und Musikforscher; Vater von Alan Lomax
 Melanie Lomax (1950–2006), US-amerikanische Bürgerrechtlerin
 Sean Lomax, US-amerikanischer Musiker
 Study Lomax (1914–2006), US-amerikanischer Schauspieler